Сарса-де-Тахо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 45,70 км². Население — 330 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки